het dopplereffect, een natuurkundig verschijnsel
Dopplerradar, een radarsysteem dat gebruikmaakt van het dopplereffect
 de natuurkundige Christian Doppler (1803-1853), die het dopplereffect voor het eerst beschreef
 Franz Doppler (1821-1883), Oostenrijks-Hongaars fluitist, componist en dirigent
 Karl Doppler (1825-1900), broer van Franz, ook Oostenrijks-Hongaars fluitist, componist en dirigent
 Árpád Doppler (1857-1927), zoon van Karl Doppler, Duits-Hongaars componist
 Pierre Doppler (1861-1938), Nederlands archivaris en historicus